Palazzo Dolfin ist der Name zweier Paläste in Venedig:
 Palazzo Dolfin (Cannaregio)
 Palazzo Dolfin (San Polo)